

Geografia 
 Brasile
 Honório Serpa – comune nello Stato del Paraná
 Portogallo
 Serpa – comune nel distretto di Beja

Persone 
 Alexandre de Serpa Pinto – militare ed esploratore portoghese
 Enrique Serpa – scrittore, giornalista e fotografo cubano
 Franco Serpa – latinista, musicologo, germanista, traduttore e accademico italiano
 José Serpa – ciclista su strada e pistard colombiano